Црква Светог Марка може бити:

Види још 
 Свети Марко